Molekulska formula -{C21H24N2O4}- se može odnositi na:

 Ciklarbamat
 Vinkolin